Истоминка:

 Истоминка — река в Московской области России, левый приток реки Березинки.
 Истоминка — деревня в Зарайском районе Московской области, входит в состав сельского поселения Струпненское.